Община Костайница () —  община (муниципалитет) на крайнем северо-западе Республики Сербской в составе БиГ. Центр находится в собственно городе Костайница.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Костайница составила 6 038 человек, по переписи 1991 года —  6 231 человек.

Этнический состав населения общины Костайница (в границах 2013 года) по переписи 1991 года:
 Сербы — 4.041 (64,85 %)
 Мусульмане — 1.707 (27,39 %)
 Хорваты — 166 (2,66 %)
 Югославы — 213 (3,41 %)
 остальные, неопределённые и неопознанные — 104 (1,69 %)
всего: 6.231

Населённые пункты 
В состав общины входит 12 населённых пунктов, в том числе город Костайница.

По состоянию на 1991 год, все 12 населённых пунктов входили в общину Босански-Нови (ныне Нови-Град).

Примечания 

Общины Республики Сербской